Vaadhoo als een plaatsnaam kan referen naar:
 Vaadhoo (Gaafu Dhaalu-atol), een eiland van het Gaafu Dhaalu-atol, Maldiven 
 Vaadhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Vaadhoo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven